Гольденвейзер, Алексей:
 Гольденвейзер, Алексей Александрович (1890—1979) — российский юрист, адвокат и педагог, издатель, общественный деятель русской эмиграции, автор мемуаров.
 Гольденвейзер, Алексей Львович (1911—2003) — советский учёный в области теоретической механики.